Gaea es un personaje ficticio que aparece  en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.

Historia 
Gea fue un Dios Mayor que se materializó en la Tierra. Ella y su hermano Chthon habitaban las tierras, afectando los patrones geológico. Salvo Gea otros Dioses Mayores se transformaron en demonios atacándose entre sí. Gea invocó al Demiurgo y dio a luz a Atum, que fue quien se convirtió en Demogorge y mató al resto de los Dioses Mayores, aunque algunos, como Chthon y Set, escaparon extradimensionalmente.
Gea se convirtió en la dios madre de todos los panteones de dioses, recibiendo diversos nombres. En su apariencia de Jord, se apareó con el dios asgardiano Odín para concebir a Thor. Hace un milenio se enteró del juicio futuro de la humanidad por parte de los Celestiales y organizó a las diosas de numerosos panteones para reunir los mejores ejemplos de la humanidad. Esto resultó en los Dioses Jóvenes, cuya existencia influyó en los Celestiales para juzgar a favor de la humanidad en el siglo XXI.

Referencias 

Princesas ficticias
Héroes de DC Comics